

France 
Sant'Antonino, commune située dans le département de la Haute-Corse.

Italie 
Sant'Antonino di Susa, commune de la province de Turin,
Sant'Antonino, hameau du commune de Mascali, en province de Catane,
Sant'Antonino, faubourg de Trévise,
Sant'Antonino di Saluggia, hameau du commune de Saluggia, en province de Verceil,
Sant'Antonino Ticino, hameau du commune de Lonate Pozzolo, en province de Varèse.

Suisse 
Sant'Antonino, commune du canton du Tessin.